Иван Илиев може да се отнася за:

 Иван Илиев (1850 – 1915), български революционер, деец на ВМОРО от Дедино, Радовишко;
 Иван Илиев (1867 – ?), български революционер, деец на ВМОРО от Шивец, Тиквешко;
 Иван Илиев (1885 – 1923), български революционер, деец на ВМОРО от Ново село, Струмишко;
 Иван Илиев (1885 - ?), български революционер от ВМРО, тиквешки войвода
 Иван Илиев, български революционер, битолски войвода на ВМОРО през 1903 г.
 Иван Илиев, български политик, заместник министър-председател (1986 – 1990);
 Иван Илиев (р. 1941), белгийски политик
 Иван Илиев (р. 1955), български футболист
 Иван Илиев (р. 1946), български състезател по свободна борба
 Иван Г. Илиев (р. 1969), български лингвист

Бележки